Hendersonville kan syfta på:

 Hendersonville, North Carolina
 Hendersonville, Tennessee